Fueloil, fracció de la destil·lació del petroli.
 Fuel o, per extensió, petroli, barreja complexa no homogènia d'hidrocarburs, composts formats per hidrogen i carboni.
 Fuel (grup de música), grup de rock dur estatunidenc